Cette liste recense les clubs algériens de football par wilayas évoluant ou ayant évolué en championnats nationaux algériens (Ligue 1 aux divisions inférieures).

Wilaya d'Adrar 
La Wilaya d'Adrar comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Chlef 
La Wilaya de Chlef comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Laghouat 
La Wilaya de Laghouat comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Oum Bouaghi 
La Wilaya d'Oum El Bouaghi comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Batna 
La Wilaya de Batna comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Béjaïa 
La Wilaya de Béjaïa comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Biskra 
La Wilaya de Biskra comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Béchar 
La Wilaya de Béchar comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Blida 
La Wilaya de Blida comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Bouira 
La Wilaya de Bouira comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tamanrasset 
La Wilaya de Tamanrasset comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tébessa 
La Wilaya de Tébessa comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tlemcen 
La Wilaya de Tlemcen comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tiaret 
La Wilaya de Tiaret comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tizi Ouzou 
La Wilaya de Tizi Ouzou comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'Alger 
La Wilaya d'Alger comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Djelfa 
La Wilaya de Djelfa comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya de Jijel 
La Wilaya de Jijel comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya de Sétif 
La Wilaya de Sétif comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya de Saïda 
La Wilaya de Saïda comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Skikda 
La Wilaya de Skikda comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Sidi Bel-Abbès 
La Wilaya de Sidi Bel Abbès comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Annaba 
La Wilaya d'Annaba comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Guelma 
La Wilaya de Guelma comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Constantine 
La Wilaya de Constantine comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Médéa 
La Wilaya de Médéa comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Mostaganem 
La Wilaya de Mostaganem comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de M'Sila 
La Wilaya de M'Sila comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya de Mascara 
La Wilaya de Mascara comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'Ouargla 
La Wilaya d'Ouargla comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya d'Oran 
La Wilaya d'Oran comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'El Bayadh 
La Wilaya d'El Bayadh comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya d'Illizi 
La Wilaya d'Illizi comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya de Bordj Bou Arreridj 
La Wilaya de Bordj Bou Arreridj comprend les clubs de Football suivants :

Wilaya de Boumerdès 
La Wilaya de Boumerdès comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'El Tarf 
La Wilaya d'El Tarf comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tindouf 
La Wilaya de Tissemsilt comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tissemsilt 
La Wilaya de Tissemsilt comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'El Oued 
La Wilaya d'El Oued comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Khenchela 
La Wilaya de Khenchela comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Souk Ahras 
La Wilaya de Souk Ahras comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Tipaza 
La Wilaya de Tipaza comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Mila 
La Wilaya de Mila comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Aïn Defla 
La Wilaya de Aïn Defla comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Naâma 
La Wilaya de Naâma comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'Aïn Témouchent 
La Wilaya d'Aïn Témouchent comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Ghardaïa 
La Wilaya de Ghardaïa comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Relizane 
La Wilaya de Relizane comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Timimoun 
La Wilaya de Timimoun comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Bordj Badji Mokhtar 
La Wilaya de Bordj Badji Mokhtar comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Béni Abbès 
La Wilaya de Béni Abbès comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Ouled Djellal 
La Wilaya de Ouled Djellal comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'In Salah 
La Wilaya d'In Salah comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'In Guezzam 
La Wilaya d'In Guezzam comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Touggourt 
La Wilaya de Touggourt comprend les clubs de football suivants :

Wilaya de Djanet 
La Wilaya de Djanet comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'El M'Ghaier 
La Wilaya d'El M'Ghaier comprend les clubs de football suivants :

Wilaya d'El Meniaa 
La Wilaya d'El Meniaa comprend les clubs de football suivants :

Annexes

Liens externes

Notes et références 

Algérie